Mustafa Pascha (aus dem männlichen Vornamen Mustafa und dem Titel Pascha) bezeichnet folgende Personen:
 Lala Kara Mustafa Pascha (1500–1580), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Sokollu Mustafa Pascha († 1578), osmanischer Staatsmann
 Kemankeş Kara Mustafa Pascha (1592–1644), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Kara Mustafa Pascha (1634/35–1683), Großwesir des Osmanischen Reiches und Oberbefehlshaber bei der Zweiten Belagerung Wiens
 Köprülü Fazıl Mustafa Pascha (1637–1691), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Bekri Mustafa Pascha († 1690), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Alemdar Mustafa Pascha (1755–1808), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Mustafa Naili Pascha (1798–1871), Großwesir des Osmanischen Reiches
 Mustafa Reşid Pascha (1800–1858), osmanischer Staatsmann und Diplomat
 Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938), Begründer der Republik Türkei und türkischer Nationalheld
 Mustafa Pascha (Hamidiye-Kommandeur), (gest. 1902), Hamidiye-Kommandeur und Stammesführer der kurdischen Mîran 

Mustafa Pascha steht für:
 Atik-Mustafa-Pascha-Moschee
 Koca-Mustafa-Pascha-Moschee
 Lala-Mustafa-Pascha-Moschee
 Mustafa-Pascha-Moschee
 den türkischen Namen der bulgarischen Stadt Swilengrad

Siehe auch: